Falc (z něm. Pfalz, hrad, palác, z lat. palatium) může znamenat:

 falc (hrad) – typ středověkého císařského hradu
 polodrážka – též falc, profil hrany tvaru schodu například u zárubně falcových dveří

historická území
 Česká Falc – severní část Horní Falce
 Horní Falc – historické území v Bavorsku
 Rýnská Falc – část spolkové země Porýní-Falc

Externí odkazy